Zellwies ist der Ortsname von

 Zellwies (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Zellwies (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Zellwies (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern